Бе́нце Пе́тер ( , род. 5 сентября 1991, Дебрецен) — венгерский эстрадный пианист, композитор, саунд-дизайнер. В январе 2012 года занесён в Книгу рекордов Гиннеса как пианист-рекордсмен по скорости повторяемого нажатия (репетиции) одной клавиши  (765 нот в минуту).

На фортепиано начал играть с раннего возраста, написание своей первой композиции закончил в возрасте семи лет. В 2004 году выпустил свой дебютный альбом Green Music. В том же году занял третье место на Международном конкурсе пианистов имени Дьёрдя Ференци. В 2008 году выпустил свой второй альбом Nightfall. В 2010 году поступил в Музыкальный колледж Беркли, штат Массачусетс, по специальностям «Музыка для фильмов» и «Электронное производство и дизайн».

Также обрёл значительную известность, выкладывая на своём YouTube канале каверы на такие популярные произведения, как "Despacito", "Dance Monkey", "Bad", а также  множество других.

Многих впечатляет его необычный стиль игры на пианино и фортепиано. С помощью Loop-станций он записывает, например, стук ручки(или рук) по корпусу фортепиано, использует дополнительную "ударную" педаль для придания басов своему каверу, прижимает струны на фортепиано для получения звука иной тональности и многие другие приёмы, из-за чего на его канале можно увидеть шуточные комментарии наподобие: "Пианино и не думало, что умеет так играть" или "Пианино был сделан полный массаж".

Примечания

Ссылки 
 peterbence.com — официальный веб-сайт Бенце Петера 
 Бенце Петер  — страница в «Фейсбук»
 

Пианисты Венгрии
Выпускники Музыкального колледжа Беркли